Морев (Морева) — русская фамилия, известная с XV века.

Известные носители 
 Морев, Александр Сергеевич (1934—1979) — советский поэт, прозаик, художник.
 Морев, Алексей Иванович (в монашестве Амвросий; 1785—1854) — епископ Русской православной церкви.
 Морев, Анатолий Ильич (1925—2021) — советский государственный деятель.
 Морев, Андрей Валерьевич (род. 1973) — российский и казахстанский футболист.
 Морев, Василий Иванович (1891—1938) — советский педиатр.
 Морев, Виктор (род. 1944) — молдавский политик, председатель Социалистической партии Молдовы.
 Морев, Глеб Алексеевич (род. 1968) — российский литературовед, редактор, журналист.
 
 Морев, Игорь Анатольевич (1966—1995) — гвардии капитан, командир минометной батареи, Герой России.
 Морев, Иоанн Васильевич (1860—1935) — протоиерей и духовный публицист.
 Морев, Никифор Иванович (1871—после 1918) — российский агроном, политик.
 Морев, Николай Николаевич (1917—1997) — Герой Советского Союза.
 Морев, Юрий Александрович (1943—2015) — солист филармонии.



Составные фамилии 
 Морев-Павлов, Пётр Алексеевич (в монашестве Павел; 1779—1831) — епископ РПЦ, архиепископ Тобольский и Сибирский.

Примечания